Daas ist der Titel von:

 Daas (2005), Actionfilm
 Daas (2011), polnischer Kostümfilm

Daas ist der Familienname folgender Personen:
 Fatima Daas (* 1995), französische Schriftstellerin (Pseudonym)